Джо́нджо Ке́нни (; 15 марта 1997, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции правого защитника. Игрок клуба «Герта».

Клубная карьера 
Джонджо Кенни — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в возрасте 9 лет. В 16 лет Кенни начал играть за резервную команду клуба из Ливерпуля. 18 июля 2014 года Кенни подписал свой первый профессиональный контракт с «Эвертоном». Срок действия соглашения составил 3 года.

21 июля 2015 года футболист на правах аренды на 2 месяца отправился в клуб «Уиган Атлетик». За «лэтикс» провёл 7 матчей.

27 января 2016 года на правах аренды на один месяц перешёл в клуб «Оксфорд Юнайтед». Впоследствии эта аренда была продлена до конца сезона. За «Оксфорд» Кенни сыграл в 17 матчах чемпионата и помог команде выйти в первую лигу.

15 мая 2016 года вернувшийся из успешной аренды в «Оксфорд» Кенни дебютировал в основном составе «Эвертона», выйдя на замену в матче последнего тура Премьер-лиги против клуба «Норвич Сити» (3:0). В сезоне 2016/17 провёл один матч за «Эвертон» в АПЛ.

В сезоне 2017/18 стал чаще привлекаться к матчам основной команды «Эвертона» и провёл во всех турнирах 25 матчей.

Летом 2019 года на правах аренды на один сезон перешёл в немецкий «Шальке 04». В сезоне 2019/20 в составе «Шальке» принял участие в 31 матче Бундеслиги и отметился двумя забитыми голами.

Первую половину сезона 2020/21 провёл в «Эвертоне», однако имел мало игровой практики, и в итоге 1 февраля 2021 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Селтик».

10 июня 2022 года «Эвертон» официально подтвердил, что Кенни покидает клуб после истечения контракта и отказа игрока подписать с клубом новое соглашение.

14 июня 2022 года Кенни на правах свободного агента присоединился к берлинской «Герте», с которой подписал контракт на 3 года.

Карьера в сборной 
В 2012—2013 годах Кенни выступал за юношескую сборную Англии до 16 лет, за которую сыграл в 3 матчах.

С 2013 года стал выступать за юношескую сборную до 17 лет. В 2014 году Кенни в составе юношеской сборной до 17 лет стал чемпионом Европы в этом возрасте. В финальном матче против Нидерландов Кенни реализовал решающий послематчевый пенальти.

В 2014—2016 годах играл за сборные Англии возрастных категорий до 18 лет и до 19 лет. Летом 2017 года в составе национальной сборной в возрасте до 20 лет принял участие в чемпионате мира в этой возрастной категории. На турнире Кенни полностью отыграл все семь матчей сборной Англии и стал в её составе чемпионом мира.

В 2019 году попал в заявку молодёжной сборной на чемпионат Европы. В третьем матче в группе против Хорватии он забил гол на 70-й минуте, а команды разошлись миром 3:3.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Чемпион Европы среди игроков до 17 лет: 2014
 Сборная Англии (до 20 лет)
 Чемпион мира среди игроков до 20 лет: 2017
 «Селтик»
 Вице-чемпион Шотландии: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Герта» Берлин